Hamburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hamburg Township (Michigan)
 Hamburg Township (Dickey County, North Dakota)
 Hamburg Township (Wells County, North Dakota)